José Celso Valadares Pinto (? — ?)  foi um político brasileiro. Formado em medicina, exerceu a prefeitura de Juiz de Fora de 1943 a 1945. Foi prefeito também de São Lourenço.

Ligações externas
 Página oficial da Prefeitura de Juiz de Fora

Prefeitos de Juiz de Fora